Metalaimus är ett släkte av rundmaskar. Metalaimus ingår i familjen Linhomoeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Metalaimus